Гларус може да се отнася за:

 Сребриста чайка (Larus argentatus), птица от семейство Чайкови
 Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), птица от семейство Чайкови
 Гларус, град в Швейцария
 Гларус, кантон в Швейцария
 Гларус, българска бира